Adriana Iliescu – filologa, accademica e scrittrice rumena
Alexandru Iliescu – politico rumeno
Ion Iliescu – ingegnere e politico rumeno, figlio di Alexandru